

Codici 
 ROG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Rogers (Arkansas), Stati Uniti

Altro 
 Marko Rog – calciatore croato